Список млекопитающих Чили включает виды млекопитающих, обнаруженных в Чили. Из 150 указанных в таблице видов, 4 находятся в критическом положении, 8 находятся под угрозой исчезновения, 8 являются уязвимыми, и 12 под угрозой.

Следующие теги используются для выделения охранного статуса каждого вида по оценкам  МСОП:

Список 

</center>

Источники 

 Составлен с помощью расширенного поиска на веб-сайте  МСОП

Чили
Природа Чили
Млекопитающие